Lucio Manlio Acidino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Manlio Acidino.— Pretor urbano en año 210 a. C.
 Lucio Manlio Acidino (cuestor).— Tribuno militar y cuestor.
 Lucio Manlio Acidino Fulviano.— Cónsul en el año 179 a. C.